Casagrande ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Casagrande (1922–1964), italienischer Pianist und Komponist
 Anna Casagrande (* 1958), italienische Reiterin
 Annacatia Casagrande (* 1964), italienische Kanutin
 Antonio Casagrande (1931–2022), italienischer Schauspieler
 Arthur Casagrande (1902–1981), österreichisch-US-amerikanischer Bodenmechaniker, Geotechniker und Bauingenieur
 Caroline Casagrande (* 1976), US-amerikanische Politikerin (New Jersey)
 Christina Maria Casagrande (1947–2019), deutsche Heilpraktikerin und Autorin
 Dominique Casagrande (* 1971), französischer Fußballtorhüter
 Eloy Casagrande (* 1991), brasilianischer Schlagzeuger
 Filippo Casagrande (* 1973), italienischer Radrennfahrer
 Federico Casagrande (* 1980), italienischer Jazzmusiker
 Francesco Casagrande (* 1970), italienischer Radrennfahrer
 Francesco Casagrande (Fußballspieler) (* 1953), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Harald Casagrande (* 1968), österreichischer Schachmeister
 Irene Casagrande (* 1996), italienische Schauspielerin
 Jaime Casagrande (1949–2013), brasilianischer Fußballspieler
 Loriana Casagrande, Bühnen- und Kostümbildnerin
 Leo Casagrande (1903–1990), österreichisch-US-amerikanischer Geotechniker, Bruder von Arthur Casagrande
 Luca Casagrande, italienischer Sänger (Bariton)
 Marco Casagrande (* 1971), finnischer Architekt, Schriftsteller und Professor der Architektur
 Maurizio Casagrande (* 1961), italienischer Schauspieler
 Peter Casagrande (* 1946), deutscher Maler
 Rodrigo Casagrande (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Rudolf Casagrande (* 1942), österreichischer Künstler
 Thomas Casagrande (* 1956), deutscher Politologe und Autor
 Vittorio Casagrande (1934–2008), deutsch-italienischer Maler, Sänger und Schauspieler
 Vivien Casagrande, US-amerikanische Ophthalmologin
 Walter Casagrande (* 1963), brasilianischer Fußballspieler

Casagrande bezeichnet:
 (7356) Casagrande, Asteroid
 Casagrande S.p.a., ein italienischer Baumaschinenhersteller

Siehe auch:
 Casa Grande